Місто Котельники Московської області Росії має власну символіку—герб та прапор 
Герб Котельників було затверджено 26 травня 1998 року. Основою герба є зображення трьох золотих казанків з чорними дужками в стовп на зеленому полі. Герб розроблено за участі Спілки Геральдистів Росії.

Примітки 

Котельники
Герби міст Росії